El nombre TEU puede referirse a: 

 la unidad de medida de contenedores de carga, TEU;
 las siglas por las que se conoce al Teatro Español Universitario;
 las siglas de una categoría de profesorado universitario Titular de Escuela Universitaria; o
 las siglas de Tablón Edictal Único.